Hongxing bezeichnet:

 Hongxing (Yichun) (红星区), Stadtbezirk in Heilongjiang, Volksrepublik China

 Hongxing (Acheng) (红星镇), Großgemeinde in Heilongjiang, Volksrepublik China
 Hongxing (Mingshan) (红星镇), Großgemeinde in Sichuan, Volksrepublik China
 Hongxing (Yingshang) (红星镇), Großgemeinde in Anhui, Volksrepublik China

 Hongxing (Jiguan) (红星乡), Gemeinde in Heilongjiang, Volksrepublik China
 Hongxing (Lanxi) (红星乡), Gemeinde in Heilongjiang, Volksrepublik China
 Hongxing (Ningnan) (红星乡), Gemeinde in Sichuan, Volksrepublik China
 Hongxing (Yi’an) (红星乡), Gemeinde in Heilongjiang, Volksrepublik China
 Hongxing (Yongtai) (红星乡), Gemeinde in Fujian, Volksrepublik China
 Hongxing (Yushu) (红星乡), Gemeinde in Jilin, Volksrepublik China
 Hongxing (Zhao’an) (红星乡), Gemeinde in Fujian, Volksrepublik China
 Hongxing (Zoigê) (红星乡), Gemeinde in Sichuan, Volksrepublik China

 Hongxing (Hecheng) (红星街道), Straßenviertel in Hunan, Volksrepublik China
 Hongxing (Horqin) (红星街道), Straßenviertel in der Inneren Mongolei, Volksrepublik China
 Hongxing (Longmatan) (红星街道), Straßenviertel in Sichuan, Volksrepublik China
 Hongxing (Nanshi) (红星街道), Straßenviertel in Hebei, Volksrepublik China
 Hongxing Jiedao (Nanshi) (红星街道), Straßenviertel in Heilongjiang, Volksrepublik China

 Hongxing (Xigangzi) (红星村), Dorf in Heilongjiang, Volksrepublik China